Garderen steht für:
 Garderen (Barneveld), ein Ortsteil der Gemeinde Barneveld, Gelderland, Niederlande

Van Garderen ist der Familienname folgender Personen:
 Maarten van Garderen (* 1990), niederländischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Tejay van Garderen (* 1988), US-amerikanischer Radrennfahrer